Disneyland ou Disneyland Park en Californie
 Parc Disneyland ou Disneyland Park en France
 Tokyo Disneyland au Japon
 Hong Kong Disneyland en Chine 
 Shanghai Disneyland en Chine

Voir aussi
 Walt Disney World Resort en Floride